Valse triste je název následujících děl: 

 Valse triste (Nedbal), orchestrální skladba Oskara Nedbala z roku 1902, původně z jeho baletu Pohádka o Honzovi
 Valse triste (Sibelius), orchestrální skladba Jeana Sibelia z roku 1904
 Ukolébavka a Valse triste (Ondříček), sonáta pro housle a klavír Františka Ondříčka z roku 1913
 Valse triste (Vacek), klavírní sonáta Jaroslava Václava Vacka z roku 1915
 Valse triste (Babušek), orchestrální skladba Františka Babuška z roku 1948
 Valse triste (Liberda), balet Bruna Liberdy z roku 1977
 Valse Triste (Conner), film Bruce Connera z roku 1979
 Valse Triste (Martins), balet Petera Martinse z roku 1985